Il campionato nazionale "Dante Berretti" 2013-2014 è stata la 48ª edizione del campionato nazionale Dante Berretti. Le vincitrici del trofeo sono il Torino e l'AlbinoLeffe.

Fase a gironi

Girone A

Classifica girone A 

Legenda:
      Squadre qualificate alla Fase Finale 1ª - 2ª Divisione
      Squadre qualificate alla Fase finale Serie A - Serie B

Girone B

Classifica girone B 

Legenda:
      Squadre qualificate alla Fase Finale 1ª - 2ª Divisione 
      Squadra qualificata alla Fase finale Serie A - Serie B

Girone C

Classifica girone C 

Legenda:
      Squadre qualificate alla Fase Finale 1ª - 2ª Divisione

Girone D

Classifica girone D 

Legenda:
      Squadre qualificate alla Fase Finale 1ª - 2ª Divisione 
      Squadra qualificata alla Fase finale Serie A - Serie B

Girone E

Classifica girone E 

Legenda:
      Squadre qualificate alla Fase Finale 1ª - 2ª Divisione

Fase finale Serie A - Serie B

Semifinali

Finale

Fase finale 1ª - 2ª Divisione

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Voci correlate 
 Lega Italiana Calcio Professionistico
 Coppa Italia Lega Pro
 Campionato Primavera
 Campionato nazionale Dante Berretti
 Campionati italiani di calcio giovanile

2013